Червоне дерево — забарвлена у червоні і коричневі тони деревина тропічних дерев, часто також званих Червоне дерево.

Червоне дерево — дуже міцне, важке, добре полірується. Забарвлення червоного дерева обумовлене присутністю барвників, що іноді екстрагуються для виготовлення фарб. Для отримання червоного дерева частіше використовуються дерева з родини мелієвих: американські і африканські махагони (див. Махагонієве дерево), а також сапанове і фернамбукове дерева родини цезальпініевих з Південно-Східної Азії (має запах фіалки) та інші.

Червоне дерево застосовують у вигляді облицювальної фанери в меблевій промисловості, для внутрішньої обробки пароплавів, вагонів, квартир і т. ін. Іноді червоним деревом називають деревину тиса, чорної вільхи та секвої, що має червоне забарвлення, але не володіє іншими якостями справжнього червоного дерева.

Див. також 

 Чорне дерево
 Махагоні
 Залізне дерево

Джерела 

 http://leksika.com.ua/11820509/ure/chervone_drevo 
 Велика радянська енциклопедія. — М.: Радянська енциклопедія. 1969—1978.

Посилання  
 
Деревина